Hsieh Su-wei / Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo, ma solo Hsieh ha deciso di giocare in coppia con Elise Mertens. 

In finale Marie Bouzková / Lucie Hradecká hanno sconfitto Ons Jabeur / Ellen Perez con il punteggio di 6-4, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)

  Gabriela Dabrowski /  Zhang Shuai (primo turno)
  Caroline Dolehide /  Caty McNally (primo turno)

Wildcard 

  Naiktha Bains /  Tereza Martincová (quarti di finale)

<ol start="2">
  Sarah Beth Grey /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2021